А. Ягер (в других источниках А. Богданов) — российский конькобежец, представлял на соревнованиях Москву. Участник трёх чемпионатов России (1897—1899).

Наиболее успешно выступил на первенстве 1898 года, где по итогам выступления на двух дистанциях в 1500 и 5000 метров занял второе место. В 1897 году он был первым на дистанции 5000 метров с результатом — 10.37,2.

Достижения

Примечания

Ссылка 
Персоналии по алфавиту
Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы России (по 1917)